Нишка операција се може односити на:

 Нишку операцију, војну операцију бугарске војске против Србије 1915. године у Првом светском рату,
 Нишку операцију, војну операцију српске против немачке војске 1918. године у Првом светском рату, или
 Нишку операцију, војну операцију Савезника против Вермхата 1944. године у Другом светском рату.

Историја Ниша